Nordby Pastorat henviser til flere artikler:
 Nordby Pastorat (Samsø) – et pastorat på Samsø og i Århus Dom-Samsø-Tunø Provsti
 Nordby Pastorat (Fanø) – et pastorat på Fanø og i Skads Provsti